Знак «Участнику Хасанских боёв» учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об увековечении памяти героев Хасана» от 5 июня 1939 года. Автор знака — художник Центрального дома Красной армии Н. И. Москалёв.

Критерии награждения 
Согласно Положению знаком «Участник Хасанских боев» награждаются:
 лица рядового, командного и начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной армии, Военно-Морского Флота, войск пограничной охраны, которые принимали непосредственное участие в хасанских боях;
 военнослужащие штабов и тыловых учреждений;
 члены семей командного и начальствующего состава, колхозники, работники торгового флота и другие, находившиеся в районе боевых действий и принимавшие непосредственное участие в обеспечении боевых операций 1-й Отдельной Краснознаменной Армии или обслуживали раненных в период с 29 июля по 11 августа 1938 года.

Описание 
Знак имеет овальную скульптурную форму. В центре значка помещается фигура красноармейца в каске, с винтовкой у знамени, стоящего на вершине сопки Заозерной и правой рукой бросающего гранату. На красном эмалевом знамени вверху значка помещена пятиконечная звезда. Знак заканчивается рельефной надписью «Хасан», красной эмалевой лентой с золотым контуром с датой на ней «6.VIII —1938». Стороны знака обрамлены орнаментом: левая — из дубовых листьев, а правая — из лавровых.

Знак золочённый и изготовлялся из цветного металла.

Размер знака: 38 мм в высоту и 27 мм в поперечнике, на оборотной стороне знака имеется штифт с гайкой, при помощи которых знак прикрепляется к одежде.

В основу описания знака (значка) «Участник Хасанских боёв» лёг эскиз художника Н. И. Москалёва.

Награждение кадровых военных производилось командирами и комиссарами войсковых частей, а гражданских лиц и демобилизованных военнослужащих — районными и городскими военными комиссарами.

Правила ношения 
Изначально носился выше левого нагрудного кармана, а затем, в соответствии с Приказом НКО СССР за № 240 от 21.06.1943 года, — с правой стороны, левее или ниже правительственных наград. К одежде прикреплялся при помощи медного нарезного штифта с круглой стальной посеребренной гайкой.

Привилегии награждённых 
Награждённые знаком никакими льготами и денежным пособиями за счёт государства не пользовались.

Интересные факты 
 При проведении военно-археологических работ на можайской линии обороны летом 2008 года был обнаружен 21 знак «Участнику Хасанских боёв» в местах предположительного прорыва частей 32-й стрелковой дивизии, бойцы и командиры которой принимали участие в боях у озера Хасан и пали под Москвой осенью 1941 года.
 Последним из скончавшихся награждённых (2012) был маршал Советского Союза С. Л. Соколов.

Литература и источники 
 Доманк А. С. Знаки воинской доблести. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: ДОСААФ СССР, 1990. — С. 29.
 Козлов А. В., Салихов А. Ш. Участнику Хасанских боёв. К 80-летию победы у озера Хасан. // Военно-исторический журнал. — 2018. — № 8. — С.89—91.

Примечания

См. также 
 Хасанские бои (1938)

Хасанские бои (1938)